Bahnik ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Bahnik (1930–2013), deutscher kommunistischer Funktionär und Offizier
 Marek Bahník (* 1999), tschechischer Leichtathlet
 Wilhelm Bahnik (1900–1938), deutscher kommunistischer Funktionär, Spanienkämpfer